Гірниче кріплення
 Кріплення (загальнотехнічне)